Буа́в () — франкоязычная фамилия. Известные носители:
 Буав, Жак-Франсуа (1692—1771) — швейцарский юрист.
 Буав, Жером-Эмманюэль (1731—1810) — швейцарский политик.
 Буав, Жонас (1654—1739) — швейцарский пастор и хронист.
 Буав, Эдуар де (1840—1925) — французский представитель кооперативного движения.